Торбан — струнний щипковий музичний інструмент.
 «Торбан» — українське музичне товариство, створене 1870 року у Львові.
 «Торбан» — українське музичне видавництво в Львові 1905—1944 років.
Torban – український етно-гурт, створений 2016 року у Львові.

Див. також 
 Торба (значення)